S88 peut faire référence à :
 Amputation traumatique de la jambe, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS Tireless (S88), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 ISA88, une norme américaine de production industrielle.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres